{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61601) - || 2000 QW91 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61602) - || 2000 QB92 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61603) - || 2000 QL92 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61604) - || 2000 QO92 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61605) - || 2000 QQ92 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61606) - || 2000 QR92 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61607) - || 2000 QD93 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61608) - || 2000 QQ93 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61609) - || 2000 QQ94 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61610) - || 2000 QK95 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61611) - || 2000 QR96 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61612) - || 2000 QC97 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61613) - || 2000 QY97 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61614) - || 2000 QC98 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61615) - || 2000 QE98 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61616) - || 2000 QH98 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61617) - || 2000 QJ98 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61618) - || 2000 QT98 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61619) - || 2000 QA99 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61620) - || 2000 QW100 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61621) - || 2000 QY100 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61622) - || 2000 QD101 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61623) - || 2000 QP101 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61624) - || 2000 QQ101 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61625) - || 2000 QW101 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61626) - || 2000 QA102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61627) - || 2000 QD102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61628) - || 2000 QF102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61629) - || 2000 QK102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61630) - || 2000 QP102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61631) - || 2000 QX102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61632) - || 2000 QZ102 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61633) - || 2000 QG103 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61634) - || 2000 QY103 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61635) - || 2000 QA104 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61636) - || 2000 QD104 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61637) - || 2000 QJ104 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61638) - || 2000 QO104 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61639) - || 2000 QX104 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61640) - || 2000 QT105 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61641) - || 2000 QS106 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61642) - || 2000 QE107 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61643) - || 2000 QN108 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61644) - || 2000 QE109 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61645) - || 2000 QT109 ||27 augustus 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (61646) - || 2000 QC110 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61647) - || 2000 QJ110 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61648) - || 2000 QK111 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61649) - || 2000 QO111 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61650) - || 2000 QQ111 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61651) - || 2000 QW111 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61652) - || 2000 QO112 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61653) - || 2000 QU112 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61654) - || 2000 QB113 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61655) - || 2000 QF113 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61656) - || 2000 QR113 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61657) - || 2000 QZ113 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61658) - || 2000 QJ114 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61659) - || 2000 QK114 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61660) - || 2000 QP114 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61661) - || 2000 QC115 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61662) - || 2000 QQ115 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61663) - || 2000 QB116 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61664) - || 2000 QE116 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61665) - || 2000 QZ116 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61666) - || 2000 QS117 ||30 augustus 2000 || Farra d'Isonzo
|-
| (61667) - || 2000 QD118 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61668) - || 2000 QF118 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61669) - || 2000 QR118 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61670) - || 2000 QA119 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61671) - || 2000 QH119 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61672) - || 2000 QQ120 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61673) - || 2000 QN121 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61674) - || 2000 QX121 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61675) - || 2000 QQ122 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61676) - || 2000 QM123 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61677) - || 2000 QC124 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61678) - || 2000 QE124 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61679) - || 2000 QH124 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61680) - || 2000 QJ124 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61681) - || 2000 QO124 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61682) - || 2000 QV124 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61683) - || 2000 QX125 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61684) - || 2000 QB126 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61685) - || 2000 QJ126 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61686) - || 2000 QV126 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61687) - || 2000 QY126 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61688) - || 2000 QC127 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61689) - || 2000 QH127 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61690) - || 2000 QV127 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61691) - || 2000 QV128 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61692) - || 2000 QE129 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61693) - || 2000 QT130 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61694) - || 2000 QB132 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61695) - || 2000 QD132 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61696) - || 2000 QL132 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61697) - || 2000 QR132 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61698) - || 2000 QU132 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61699) - || 2000 QV132 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61700) - || 2000 QG133 ||26 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten